Jacopo Mazzei (1892-1947) – economista italiano
 Jacopo Mazzei (1803-1855) – politico e giurista italiano